Михайловка — село в Бугурусланском районе Оренбургской области России. Административный центр Михайловского сельсовета.

География 
Расположено у северной окраины города Бугуруслан.

История 
Основано село во второй половине XIX века. Упоминается с 1907 года. В 1918 году 176 дворов, численность населения - 706 человек. В советское время работал колхоз имени Ульянова. Несколько версий происхождения села включают роль переселенцев из Белоруссии, Украины или строителей железной дороги.

Население 

Население по переписи 2002 года составляло 2416 человек, в том числе русские — 64 %, по переписи 2010 года — 2735 человек.

Примечания 

Населённые пункты Бугурусланского района